Гранха-де-Рокамора (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 7,2 км². Население — 2372 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico de Granja de Rocamora

Муниципалитеты Аликанте